Broc (cognom romà), cognom romà portat per diverses gens, derivat del fet de tenir les dents prominents o cap a fora
 Broc (Friburg), municipi al districte de la Gruyère (cantó de Friburg, Suïssa)
 Broc (Maine i Loira), municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França) 
 Le Broc  o Lo Bròc (Alps Marítims), municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França) 
 Le Broc  o Lo Bròc (Puèi Domat), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Basses d'en Broc, unes basses naturals als afores de la població d'Olot
 Josep Broc (segle XVIII), clergue i professor de francès català que el 1771 publicà un promptuari lexicogràfic